Bratkowce (obwód iwanofrankiwski)
 Bratkowce (obwód lwowski)